|-
| 38001 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38002 - ||  || 27 mai 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38003 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38004 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38005 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38006 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38007 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38008 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38009 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38010 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38011 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38012 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38013 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38014 - ||  || 23 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38015 - ||  || 22 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38016 - ||  || 27 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38017 - ||  || 26 mai 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38018 - ||  || 1 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 38019 Jeanmariepelt ||  || 1 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 38020 Hannadam || 1998 MP || 17 iunie 1998 ||  || , 
|-
| 38021 - ||  || 16 iunie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38022 - ||  || 19 iunie 1998 || Caussols || 
|-
| 38023 - ||  || 26 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 38024 - || 1998 OB || 16 iulie 1998 || Caussols || 
|-
| 38025 - || 1998 QF || 17 august 1998 || Prescott || 
|-
| 38026 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38027 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38028 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38029 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38030 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38031 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38032 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38033 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38034 - ||  || 30 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38035 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38036 - ||  || 13 septembrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 38037 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38038 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38039 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38040 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38041 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38042 - ||  || 21 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 38043 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38044 - ||  || 19 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38045 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38046 Krasnoyarsk ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 38047 - ||  || 14 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 38048 - ||  || 27 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 38049 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38050 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38051 - ||  || 7 decembrie 1998 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38052 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38053 - ||  || 11 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 38054 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38055 - ||  || 15 ianuarie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38056 - ||  || 20 ianuarie 1999 || Caussols || 
|-
| 38057 - ||  || 26 ianuarie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38058 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38059 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38060 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38061 - ||  || 17 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38062 - ||  || 15 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38063 - || 1999 FH || 16 martie 1999 || Višnjan || K. Korlević, 
|-
| 38064 - ||  || 17 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38065 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38066 - ||  || 22 martie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38067 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38068 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38069 - || 1999 GN || 5 aprilie 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38070 Redwine ||  || 6 aprilie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38071 - ||  || 10 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38072 - ||  || 11 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38073 - ||  || 11 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 38074 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38075 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38076 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38077 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38078 - ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38079 || 1999 HF || 16 aprilie 1999 || Xinglong || 
|-
| 38080 - ||  || 17 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38081 - ||  || 17 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38082 - ||  || 17 aprilie 1999 || Catalina || CSS
|-
|  ||  || 17 aprilie 1999 || Kitt Peak || 
|-
| 38084 ||  || 18 aprilie 1999 || Kitt Peak || , 
|-
| 38085 - ||  || 17 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38086 Beowulf || 1999 JB || 5 mai 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38087 - || 1999 JN || 6 mai 1999 || Gekko || 
|-
| 38088 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38089 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38090 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38091 - ||  || 10 mai 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 38092 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38093 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38094 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38095 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 38096 - ||  || 9 mai 1999 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 38097 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38098 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38099 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 38100 - ||  || 15 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-